Geni bezeichnet

 die schweizerische Variante des Vornamens Eugen
 Geni (Gemeinde Julbach), Ortsteil von Julbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Geni (Niederlande), Ort in den Niederlanden
 Geni, ein genealogisches und soziales Netzwerk

GENI steht als Abkürzung für
 Global Energy Network Institute, internationale Forschungseinrichtung für Energieübertragung 
 Global Environment for Network Innovations, ein Projekt zur Entwicklung eines neuen Internets

Siehe auch:
 Genie (Begriffsklärung)

Abkürzung